Lytton kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lytton, Kanada, ort i British Columbia,

USA 

 Lytton (ort i USA), Iowa, Sac County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar